Фі́лмор, Фі́ллмор () — прізвище та багатозначний топонім.

Прізвище

 Міллард Філлмор — президент США 1850—1853
 Чарльз Філлмор (1929—2014) — американський мовознавець
 Ебігейл Філлмор (1798—1853) — дружина 13-го президента США Мілларда Філлмора та Перша леді США з 1850 по 1853 рік

Топонім

 Філлмор — місто, штат Каліфорнія
 Філлмор — місто, штат Індіана
 Філлмор — місто, штат Міссурі
 Філлмор — місто, штат Юта
 Філлмор — селище, штат Іллінойс
 Філлмор — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Філмор — знаменитий хіповий клуб у Сан-Франциско

Див. також 
 Філлмор (округ)

Персонажі 
 Епізодичний персонаж «Південного парку»
 VW Transporter T1 — Персонаж мультфільму «Тачки»
 Тимчасовий клон Фрая з «Футурами»

Англійські прізвища